Een Brits referendum over het lidmaatschap van een verenigd Europa is er tweemaal geweest:
 Referendum over het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk van de Europese Gemeenschappen (1975)
 Referendum in het Verenigd Koninkrijk over het lidmaatschap van de Europese Unie (2016)